John Connolly è un nome irlandese o di origine irlandese, molto comune.
Tra i personaggi più noti con tale nome figurano:

 John Connolly (1751-1825), prelato irlandese, vescovo cattolico di New York;
 John Connolly (n. 1951), ex rugbista a 15 e allenatore di rugby australiano;
 John Connolly (n. 1968), musicista statunitense, chitarrista dei Piece Dogs e dei Sevendust;
 John Connolly (n. 1968), scrittore irlandese.